

Ковалинське сільське поселення — сільське поселення, Пістречинський район, Татарстан
 Ковалинське сільське поселення — сільське поселення, Урмарський район, Чувашія